Kilombero (district), een district in Tanzania
 Kilombero (rivier), een rivier in Tanzania, ook wel Ulanga genoemd
 Kilombero (Zanzibar), een plaats op het eiland Zanzibar, Tanzania